Un calice peut faire référence à :

 le calice, dans la liturgie, est un vase sacré présentant la forme d'une coupe évasée portée sur un pied élevé et employé dans la célébration eucharistique pour la consécration du vin ;
 le calice, en botanique, est le premier verticille floral constitué par l’ensemble des sépales ;
 le calice, en anatomie, est une partie du rein véhiculant l'urine ;
 le calice est l'enveloppe interne d'un corallite chez les coraux durs ;
 le calice des crinoïdes, une structure munie de longs bras flexibles qui permettent à ces animaux de filtrer dans l'eau le plancton dont ils se nourrissent ;
 Le calice, extension bulbeuse de l'anthostèle des coraux mous qui permet au polype, lorsque celui rétracte se rétracte, d'être à l'abri.

Toponymie 
 Calice Ligure est le nom d'une commune italienne de Ligurie.